

Cinema 
 All'ombra del patibolo (Run for Cover) – film del 1955 diretto da Nicholas Ray
 Run for Cover – film del 1995 diretto da Richard W. Haines

Musica 
 Run for Cover – album di Gary Moore del 1985
 Run for Cover – singolo delle Sugababes del 2001, dall'album One Touch
 Run for Cover – singolo dei The Killers del 2017, dall'album Wonderful Wonderful
 Run for Cover Records – etichetta discografica statunitense